Macarena oder La Macarena steht für:

 Macarena (Vorname), weiblicher Vorname
 Macarena (Sevilla), Stadtviertel von Sevilla
 Basilika der Macarena, Kirche in diesem Stadtviertel
 La Macarena (Kolumbien), Gemeinde im Departamento del Meta
 Macarena-Nationalpark in Kolumbien, siehe Serranía de la Macarena
 Macarena (Lied), Sommerhit des spanischen Duos Los del Río aus dem Jahr 1993

Siehe auch:
 Mascareña
 Macarenia